Plathner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Plathner (1861–1937), deutscher Jurist, Kommunalbeamter, Senator, Herausgeber
 Andreas Plathner (1495–1557), deutscher Gold- und Waffenschmied
 Christoph Friedrich Plathner (1671–1755), kaiserlicher Hofpfalzgraf, königlich-preußischer Hofrat und Syndikus der Reichsstadt Goslar

 Otto Plathner (1811–1884), deutscher Jurist und Politiker
 Salomon Plathner (um 1546–1604), deutscher Hofbeamter und Kanzler 
 Tilemann Plathner (1490–1551), deutscher evangelischer Theologe und Reformator

Siehe auch:
 Platner
 Plattner